Фінал Кубка УЄФА 1975—1976 — фінал п'ятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став англійський «Ліверпуль», що обіграв бельгійський клуб «Брюгге» із загальним рахунком 4-3 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 4–3 на користь «Ліверпуля»

Посилання 
 Кубок УЄФА 1975-76 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1975-76 на сайті RSSSF

1976 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 28 квітня
Квітень 1976